Кашиас-ду-Сул

Кашиас-ду-Сул — город и муниципалитет в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул
Кашиас-ду-Сул — агломерация в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул
Кашиас-ду-Сул — микрорегион в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул